Сульфид рения(IV) — неорганическое соединение, соль металла рения и сероводородной кислоты с формулой ReS,
чёрные кристаллы, не растворимые в воде.

Природный дисульфид рения — рениит был открыт в 1992 году у вулкана Кудрявый на Курильском острове Итуруп. Известен в активных фумаролах вулкана, при температуре 300—870 °C.

Получение 
 Реакция чистых веществ:

 Разложение при нагревании сульфида рения(VII) в инертной атмосфере:

 Восстановление сульфида рения(VII) в токе водорода уже при комнатной температуре:

 Нагревание оксида рения(II) или оксида рения(III) в атмосфере сероводорода:

 Сплавление перрената калия с серой и карбонатом натрия.

Физические свойства 
Сульфид рения(IV) образует чёрные кристаллы
гексагональной сингонии,
параметры ячейки a = 0,314 нм, c = 1,22 нм, Z = 2.

Не растворяется в воде.

Химические свойства 
 Окисляется при нагревании на воздухе:

 При нагревании без доступа воздуха до 1000 °C разлагается:

 Восстанавливается водородом:

 Горячей азотной кислотой окисляется до рениевой кислоты.

Применение

Литература 
 
 
 
 

рения